Niebergall ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Niebergall (1909–1978), deutscher Theologe, Geistlicher und Hochschullehrer
 Buschi Niebergall (1938–1990), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker
 Ernst Elias Niebergall (1815–1843), deutscher Schriftsteller
 Friedrich Niebergall (1866–1932), deutscher Theologe
 Julia Lee Niebergall (1886–1968), amerikanische Ragtime-Komponistin und Pianistin
 Karl-Georg Niebergall (* 1961), deutscher Logiker und Philosoph und Professor für Logik und Sprachphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin
 Otto Niebergall (1904–1977), deutscher Politiker (KPD)
 Udo Niebergall (* 1968), deutscher Musiker und Musikproduzent